Чемпионат Норвегии по кёрлингу среди мужчин 2017 года проводился с 3 по 5 марта 2017 в городе Лиллехаммер.

Победитель чемпионата получал право до следующего чемпионата представлять на международной арене Норвегию (исключая Зимние Олимпийские игры 2018, куда будет отдельный отбор среди норвежских команд) как её сборная команда.

В чемпионате участвовало 16 команд.

Чемпионами стала команда Minera Skifer /Walstad, Oppdal CK (Оппдал) (скип Стеффен Вальстад), победившая в финале команду Lag Ulsrud, Snarøen CK (Осло) (скип Томас Ульсруд). Бронзовые медали завоевала команда Lag Ramsfjell, Jar CK (скип Магнус Рамсфьелл), победившая в матче за 3-е место команду Lag Mojen, Hedmarken CK (Hedmarken) (скип Эйрик Мён).

Формат турнира

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом; источник:)

Групповой этап

Группа А

Группа B

Группа C

Группа D 

  команды, выходящие в медальный раунд за 1-8 места ()
  команды, выходящие в классификационный раунд за 9-16 места ()

При равном количестве побед команды ранжировались по сумме тестовых бросков в дом (); чем меньше сумма, тем более высокое место получала команда.

Классификационный раунд за 9-16 места (Placement Pool) 
Для окончательного распределения мест с 9-го по 16-е команды играют две игры: 3-я команда группы A против 4-й команды группы D, а 4-я команда группы A против 3-й команды группы D (аналогично для групп B и C); вторая игра между победителями первых игр (аналогично для проигравших в первых играх). Победы и поражения суммируются к набранным командами на групповом этапе.

Медальный раунд за 1-8 места (Championship Pool) 
Сначала команды играют две игры: 1-я команда группы B против 2-й команды группы C, а 2-я команда группы B против 1-й команды группы C (аналогично для групп A и D); вторая игра между 1-й командой группы B и 1-й командой группы C (то же для 2-х команд этих групп) (аналогично для групп A и D). Победы и поражения суммируются к набранным командами на групповом этапе. Четыре лучшие команды выходят в плей-офф за 1-4 места, четыре оставшихся — в плей-офф за 5-8 места.

Плей-офф за 5-8 места

Плей-офф за 1-4 места

Итоговая классификация

Квалификация на Чемпионат мира 
Для определения команды, которая будет представлять Норвегию как её сборная на предстоящем  в Эдмонтоне (Канада), между двумя командами-финалистами была проведена дополнительная серия из двух матчей (до двух побед в трёх матчах, учитывая результат финала).

Матч 1. 5 марта, 18:30

Матч 2. 6 марта, 10:00

По итогам серии, выигранной со счётом 2:1, Норвегию на  получила право представлять команда Minera Skifer / Walstad (скип Стеффен Вальстад).

Примечания

См. также 
 Чемпионат Норвегии по кёрлингу среди женщин 2017
 Чемпионат Норвегии по кёрлингу среди смешанных команд 2017
 Чемпионат Норвегии по кёрлингу среди смешанных пар 2017

Спорт в Норвегии в 2017 году
2017
Март 2017 года
Спортивные соревнования в Лиллехаммере